Plusieurs monuments dans le monde sont consacrés à la mémoire de Dante Alighieri : 
 Monument à Dante sur la  Piazza Santa Croce, Florence
 Monument à Dante à Trente
 Monument à Dante à Montréal
 Monument à Dante à New York
 Monument à Dante à Washington
 Monument à Dante à Rio de Janeiro
 Monument à Dante à Copenhague dit « colonne de Dante » de Libero Andreotti
 Monument à Dante à Paris
 Monument à Dante à Naples
 Monument à Dante à Barcelone
 Monument à Dante à Cambridge
 Monument à Dante à Bellagio
 Monument à Dante à Mantoue
 Monument à Dante à Vérone
 Monument à Dante à Caxias do Sul